Florence es el nombre en inglés de Florencia, una ciudad en Italia, y hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Florence (Alabama), pueblo del estado de Alabama;
 Florence (Carolina del Sur), ciudad del estado de Carolina del Sur;
 Florence (Kansas), localidad del estado de Kansas;
 Florence (Misisipi), localidad del estado de Misisipi;
 Florence (Nueva Jersey), localidad del estado de Nueva Jersey;
 Florence (Nueva York), localidad del estado de Nueva York;
 Florence (Oregón), ciudad del estado de Oregón;
 Florence (Metro de Los Ángeles), estación del metro de Los Ángeles;

Personas
 Hércules Florence (1804-1879), inventor y fotógrafo francés.
 E. Jacques Maria Florence (1951-) botánico francés.

Otros
 Huracán Florence (1994)
 Huracán Florence (2000)
 Huracán Florence (2018)
 (3122) Florence, un asteroide próximo a la Tierra potencialmente peligroso que forma parte del grupo de los asteroides Amor.